Abdelouahed Chakhsi (Casablanca, 1986. október 1. –) marokkói labdarúgóhátvéd.

Források 
Abdelouahed Chakhsi adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1986-ban született személyek
Marokkói labdarúgók
A Raja Casablanca labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek